

Geografia

Canada 
 Saint-Antoine – località nella contea di Kent (Nuovo Brunswick)
 Saint-Antoine o Saint-Antoine-des-Laurentides – ex comune ora frazione di Saint-Jérôme, città nella regione Laurentides (Québec)
 Saint-Antoine-sur-Richelieu – comune nella regione Montérégie (Québec)

Francia

Comuni 
 Saint-Antoine – comune nel dipartimento del Cantal (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Antoine – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Saint-Antoine – comune nel dipartimento del Gers (Occitania)
 Saint-Antoine-de-Breuilh – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Saint-Antoine-de-Ficalba – comune nel dipartimento del Lot e Garonna (Nuova Aquitania)
 Saint-Antoine-du-Queyret – comune nel dipartimento della Gironda (Nuova Aquitania)
 Saint-Antoine-du-Rocher – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 Saint-Antoine-l'Abbaye – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Antoine-la-Forêt – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Antoine-sur-l'Isle – comune nel dipartimento della Gironda (Nuova Aquitania)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Faubourg Saint-Antoine – antico faubourg di Parigi (Île-de-France)
 Saint-Antoine – quartiere nel XV arrondissement di Marsiglia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Saint-Antoine – ex comune ora frazione di Val-de-Virvée, comune nel dipartimento della Gironda (Nuova Aquitania)
 Saint-Antoine-Cumond – ex comune ora frazione di Saint-Privat-en-Périgord, comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Saint-Antoine-d'Auberoche – ex comune ora frazione di Bassillac-et-Auberoche, comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Saint-Antoine-de-Rochefort – ex comune ora frazione di La Ferté-Bernard, comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)

Paesi Bassi 
 Saint-Antoine – antico nome francese del comune di Sint Anthonis (Brabante Settentrionale)

Svizzera 
 Saint-Antoine – nome francese di Sankt Antoni, comune nel distretto della Sense (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
 Sant'Antonio – pagina di disambiguazione